Wang Qiang (1935) – compositore cinese
Wang Qiang (1982) – calciatore cinese
Wang Qiang (1987) – lottatore cinese
Wang Qiang (1992) – tennista cinese
Wang Qiang (1993) – sciatore cinese